Кльосов Анатолій Олексійович (* 1946) — радянський і американський біохімік, фахівець в області полімерних композиційних матеріалів, біомедицини, ферментативного каталізу.
 Кльосов Ігор Анатолійович (* 1965) — радянський футболіст та латвійський тренер українського походження, виступав на позиції півзахисника.